Бэкшень (, ранее Бакшены) — село в Ниспоренском районе Молдавии. Наряду с сёлами Болдурешть и Килишоая входит в состав коммуны Болдурешть.

География 
Село расположено на высоте 61 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бэкшень проживает 720 человек (352 мужчины, 368 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Ниспоренского района